Messer steht für:
 Messer, Schneidwerkzeug
 Messer (Band), deutsche Band
 Messer (Lindemann), deutscher Gedichtband von Till Lindemann (2002)
 Messer (Titel), italienische Anrede
 Messer Group, Hersteller technischer und medizinischer Gase
 Messgerät
 Messer (Heraldik), Wappenfigur

Messer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Messer (1878–1954), deutscher Konstrukteur und Industrieller
 August Messer (1867–1937), deutscher Philosoph
 Barbara Messer (* 1962), deutsche Sachbuchautorin
 Guido Messer (* 1941), deutscher Bildhauer
 Hans Messer (1925–1997), deutscher Unternehmer
 Jakob Peters-Messer (* 1963), deutscher Opernregisseur
 Luke Messer (* 1969), amerikanischer Politiker

 Melanie Messer, deutsche Pflegewissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Thomas Messer (1920–2013), amerikanischer Kunsthistoriker

Das Messer steht für:
 Das Messer (1971, Deutschland), deutscher Fernsehfilm von Francis Durbridge
 Das Messer (1971, Italien), italienischer Film von Duccio Tessari
 Das Messer (1985), amerikanischer Film von Richard Marquand

Siehe auch:
 Liste der Messerarten
 Messen (Begriffsklärung)
 Messerer (Begriffsklärung)
 Messern (Begriffsklärung)